

Automobilismo 
 Cadillac – marca di auto di lusso della General Motors

Geografia 
 Francia
 Cadillac – comune dell'Aquitania
 Cadillac – comune della Gironda
 Cadillac-en-Fronsadais – comune della Gironda
 Stati Uniti d'America
 Cadillac – capoluogo della Contea di Wexford, Michigan

Musica 
 Cadillac – gruppo musicale francese
 Cadillac – gruppo musicale spagnolo
 Cadillac – album di Johnny Hallyday del 1989
 Cadillac – EP di Jessica Morlacchi del 2019
 Cadillac – singolo di Morgenštern e Ėldžej del 2020

Cinema 
 Cadillac – film di Andrew Frank del 1997.
 Cadillac records, film del 2008

Pagine correlate
 Antoine Laumet de La Mothe, Signore di Cadillac (1658-1730)